Harold Alden Wheeler (1903-1996) – ingegnere statunitense
 Harold Wheeler (1943) – musicista statunitense